

Patronyme

 François Dominique Barbe Berthélemy des Radrais (1771-1837), général de brigade honoraire ;
 Henry Berthélemy (1857-1943), jurisconsulte français ;
 Jean Simon Berthélemy (1743-1811), peintre français ;
 Pierre-Émile Berthélemy (1818-1894), peintre et graveur français d'origine normande.

Homonymie de patronyme